Вирума́аский ко́лледж Та́ллинского техни́ческого университе́та (ВК ТТУ) ( ()) — высшие учебное заведение по подготовке специалистов с прикладным инженерным образованием для предприятий топливной, энергетической и строительной промышленности на Северо-востоке Эстонии. Здание ВК ТТУ расположено в г. Кохтла-Ярве (Эстония). В 2006 г. принято 180 студентов. Из них 150 по госзаказу (бесплатные) и 30 платных мест. Конкурс составил в среднем 3 человека на одно место. До 2008 года было предусмотрено открыть обучение ещё по двум специальностям (энергетическая техника и логистика). Общее число студентов в 2006 году составило более 400 человек. К 2013 году планируется довести их число до 1000.

Специальности 
Колледж в 2012 году проводил прием студентов по шести специальностям:
 Технология машиностроения (4 года, обучение на эстонском языке).
 Прикладная инфотехнология (4 года, обучение на эстонском и русском языках).
 Технология топлива (4 года, обучение на русском языке).
 Автоматизация производства (4 года, обучение на русском языке).
 Строительство зданий (4 года, обучение на эстонском языке).
 Энерготехника (4 года, обучение на русском языке)

Структура колледжа 
Колледж возглавляется директором, который по конкурсу избирается в ТТУ. В его непосредственном подчинении зам. директора по учебной работе, бухгалтерия, три отдела (инфотехнологии, развитию, обслуживанию). В ведении заместителя директора два центра (гуманитарный и реальных предметов), учебный отдел и филиал библиотеки ТТУ. Здание колледжа состоит из двух блоков: учебно-административного и лабораторного. Реальный центр включает четыре лектората (по энергетике и автоматике, механике и строительству, химической технологии, математике и информатике). В составе преподавателей колледжа пять докторов наук.

Развитие колледжа 
Программа инвестиций предполагает вложения в размере 35 млн эстонских крон, которые используются на модернизацию учебной базы и обустройство общежития. 80 % средств получено из Европейского фонда регионального развития (ERDF) и 20 % — инвестиции Министерства образования и науки Эстонии (Eesti Haridus ja Teadusministeerium). Имеется проект развития колледжа до 2010 г. Будет возведен студенческий городок.

Центр компетенции по сланцу 
В 2014 году при колледже возведено двухэтажное здание Центра компетенции по изучению сланца. На первом этаже здания общей площадью почти 1500 кв. м. располагаются различные лаборатории.  На втором этаже созданы помещения для предприимчивых людей, которые хотят заниматься практической научной работой, связанной с развитием сланцевой промышленности. Здание  с оборудованием лабораторий обойдется более чем в три миллиона евро. Руководителем центра назначена Калле Пирк.
В Центре компетенции установлены два памятных стенда, посвященных известным ученым по сланцу:    Р. Э. Йоонасу и В. М. Ефимову.

Художественная галерея 
В начале 2007 года открыта художественная галерея с первой экспозицией 20 научно-художественных произведений (фрактальной живописи). В галереи проходят выставки на различные темы. Создание художественной галереи при колледже отвечает давней традиции университетов Европы.

История колледжа 
Колледж существует с 2000 г. Его предшественники: Общетехнический факультет Таллинского политехнического института (1969—1991), Вирумааская высшая школа (1992—1999), Кохтла-Ярвеский политехникум (1959—2009). Первым директором колледжа был Антс Соон. Директором ВК ТТУ с 2005 года является Виктор Андреев.

Ссылки 
 СМИ о колледже
 Новое здание центра сланцевой компетенции
 Сайт VK TTÜ
 Сайт ТТУ

Университеты Эстонии
Кохтла-Ярве